Comarques de Catalunya ordenades per superfície

Vegeu també 
 Catalunya
 Comarques de Catalunya
 Comarques de Catalunya per població

Enllaços externs 
 Web de l'Institut d'estadística de Catalunya
Comarques de Catalunya
Comarques